Elqui puede referirse a:
 El Río Elqui, ubicado en la región de Coquimbo, Chile.
 El Valle de Elqui ubicado en la región de Coquimbo, Chile.
 El Departamento de Elqui de la antigua provincia de Coquimbo, Chile
 La Provincia de Elqui de la región de Coquimbo, Chile.